Ryser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ryser (1903–1987), Schweizer Politiker (SP)
 Daniel Ryser (* 1979), Schweizer Journalist, Slampoet und Buchautor
 Dany Ryser (* 1957), Schweizer Fußballtrainer
 Émile Ryser (1866–1950), Schweizer Politiker und Gewerkschafter
 Franziska Ryser (* 1991), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Fritz Ryser (1873–1916), Schweizer Radsportler
 Fritz Ryser (1910–1990), Schweizer Maler, Zeichner und Kunstpädagoge
 Herbert Ryser (1923–1985), US-amerikanischer Mathematiker
 Johanna Bundi Ryser (* 1963), Schweizer Polizistin, Präsidentin des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB
 Marian Ryser (1620–1680), Schweizer Zisterzienser und Abt des Klosters Wettingen
 Michelle Ryser (* 1991), Schweizer Schlagersängerin
 Simona Ryser (* 1969), Schweizer Sängerin, Journalistin und Schriftstellerin
 Sven Ryser (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Tom Ryser (* 1966), Schweizer Schauspieler und Regisseur
 Valentina Ryser (* 2001), Schweizer Tennisspielerin